VIL steht für:
 Flughafen Dakhla (IATA-Code), Flughafen in der Westsahara

Vil steht für:
 Vil (Rajon Ljubeschow), Ort im Rajon Ljubeschow, Oblast Wolyn, Ukraine

Saint-Vil ist der Familienname folgender Personen:

vil steht für:
 Vilela (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache aus der Sprachfamilie Lule-Vilela in der Provinz Chaco, Argentinien

Siehe auch:
 FIL
 Wil

Abkürzung